Vale de Figueira puede referirse a:

 Vale de Figueira, freguesia en el concelho de Santarém, Portugal; 
 Vale de Figueira, freguesia en el concelho de São João da Pesqueira, Portugal; 
 Vale de Figueira, freguesia en el concelho de Tabuaço, Portugal; o
 Foros de Vale de Figueira, freguesia en el concelho de Montemor-o-Novo, Portugal.